

Дани сећања 

1450-е пне.

fr:1457 av. J.-C.